Reingrub ist der Ortsname von

 Reingrub (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Reingrub (Schnaittach), Ortsteil des Marktes Schnaittach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Reingrub (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern